Jean C. Baudet (1944) – filosofo e biologo belga
 Julien Baudet (1979) – ex calciatore e allenatore di calcio francese
 Senta Baudet-Goverts (1924-2018) – ragazza olandese